3 miejscowości w Polsce 
 Rzyszczewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Białogard 
 Rzyszczewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno
 Rzyszczewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno